John Ogilvie ist der Name folgender Personen:

* John Ogilvie (Märtyrer) (um 1580–1615), Jesuit, Priester und Märtyrer der katholischen Kirche
 John Ogilvie (Fußballspieler) (1928–2020), schottischer Fußballspieler